Un belvédère est un point de vue panoramique (terrasse, pavillon, etc.) qui domine un paysage ou un édifice et d'où la vue est belle (belle/beau comme dans les vocables , , , , , etc.). 

Les belvédères peuvent bénéficier d'une dynamique de valorisation et d'aménagements (zone de stationnement,  plateforme d'observation avec ou sans bancs, carte, table d'orientation illustrée, longue-vue, sentier et panneaux d'interprétation permettant la lecture du paysage) pour favoriser la découverte du patrimoine environnemental et paysager. Ils contribuent notamment à valoriser le potentiel paysager altéré par la fermeture des points de vue et des paysages liée à l'abandon de l'entretien des versants depuis l'exode rural, à l'enfrichement et au reboisement spontané des anciennes parcelles agricoles sujettes à la déprise.

Belvédère peut également faire référence à :

Toponymie 

 Belvédère, une commune des Alpes-Maritimes.
 Belvédère, une avenue de la ville de Québec reliant les quartiers Saint-Malo et Montcalm. 
 Belvédère, un quartier de la ville néerlandaise de Maastricht.
 Le Petit Belvédère, un sommet en Guadeloupe.

Une plateforme aménagée dans un lieu donnant son nom au lieu :
 le parc du Belvédère en Tunisie ;
 la station Belvédère de la ligne 2 du tramway d'Île-de-France ;
 Belvédère, un quartier de Casablanca, au Maroc.
 Belvédère, un quartier d'Alger qui se trouve dans la commune el Hammamet, en Algérie.

Architecture 
Un édifice architecturé en belvédère :
 le château du Belvédère à Laeken (Belgique), château royal ;
 le belvédère sur la Pfingstberg (Belvedere auf dem Pfingstberg) à Potsdam (Allemagne), dans le Brandebourg ;
 le château du Belvédère, à Weimar (Allemagne) ;
 le château du Belvédère, bâtiment de Central Park, à New York (USA) ;
 le Belvédère (Belvedere Estate), à Calcutta (Inde), est la Bibliothèque nationale d'Inde ;
 le palais du Belvédère, au Vatican, ancienne propriété des papes ;
 le palais du Belvédère, à Vienne (Autriche) ;
 le palais du Belvédère, à Varsovie (Pologne), ancien siège de la présidence de la République polonaise ;
 le Belvédère, la maison située à Montfort-l'Amaury (Yvelines) du compositeur Maurice Ravel ;
 le Belvédère, fabrique de jardin néoclassique située dans le parc du château de Versailles ;
 la Cortile del Belvedere au Vatican ;
 Le Belvédère, musée à Saint-Benoît-sur-Loire (Loiret, France).

Arts plastiques 
  est une lithographie de Maurits Cornelis Escher.

Autres 
 Belvédère, ancien nom de Marie Brizard Wine & Spirits un fabricant de spiritueux.
 Le Belvédère, un roman de Patricia Wentworth.

Notes et références

Voir aussi 
 .
 .
 .